Metropolitan District Railway, antiga companyia anglesa de ferrocarril, integrada al metro de Londres
 Moviment dels Reformistes, partit polític històric de França
 Moviment Democràtic Republicà, partit polític històric de Ruanda
 Ràdio Central d'Alemanya (del seu nom en alemany Mitteldeutscher Rundfunk), cadena pública de radiodifusió regional d'Alemanya
 Marina del Rey, ciutat de Califòrnia (Estats Units)
 Memory Data Register, registre auxiliar del microprocessador d'un ordinador
 Resistència multifàrmacs (del seu nom en anglès Multi-Drug Resistance), resistència d'un patogen a un espectre ampli d'antibiòtics
 MDR1 (de l'acrònim anterior en anglès Multi-Drug Resistance), proteïna humana que actua com a transportador ABC